Nico puede referirse a:

A la cantante, modelo y actriz alemana Christa Päffgen.
A la cantante rumana Nicoleta Matei.
A la cantante chilena Nicole Natalino.
Al tercer y último álbum de Blind Melon.

También es un hipocorístico de Nicolás.